Kieninger ist der Familienname folgender Personen: 

 Eva-Maria Kieninger (* 1964), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Georg Kieninger (1902–1975), deutscher Schachmeister
 Gerda Kieninger (1951–2020), deutsche Politikerin (SPD)
 Martina Kieninger (* 1966), deutsche Chemikerin und Schriftstellerin
 Renate Kieninger (* 1954), deutsche Langstreckenläuferin
 Kieninger Uhrenmanufaktur, Aldingen